Tenancingo (El Salvador), een gemeente in het Salvadoraanse departement Cuscatlán
Tenancingo (gemeente in Mexico), een gemeente in de Mexicaanse deelstaat Mexico
Tenancingo (gemeente in Tlaxcala),  een gemeente in de Mexicaanse deelstaat Tlaxcala